Фатєєв Дмитро Михайлович (1994) — український футболіст.

Див. також 
 Фатєєва

прізвища